Siemens A65 — стільниковий телефон фірми Siemens.

Посилання 
 Пошук на сайті Siemens
 Обзор GSM-телефона Siemens A65 

A
Мобільні телефони, представлені в 2004 році